Tanning steht für:
 eine kosmetische Behandlung, siehe Selbstbräuner

 Tanning (Gemeinde Steinerkirchen), Ort bei Steinerkirchen an der Traun, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich

 Dorothea Tanning, eine US-amerikanische Malerin, Bildhauerin und Schriftstellerin